A Federação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ) é uma organização anarquista brasileira operante principalmente no estado do Rio de Janeiro e membro fundador da Coordenação Anarquista Brasileira. A FARJ, juntamente com a Federação Anarquista Uruguaia Black Rose Anarchist Federation, Zabalaza Anarchist Communist Front e a Federação Anarquista Gaúcha, é uma das grandes expoentes do Anarquismo Especifista internacionalmente. Em 16/12/2022, a FARJ, juntamente com a Organização Anarquista Socialismo Libertário (OASL), a Rusga Libertária (RL) e o Coletivo Mineiro Popular Anarquista (COMPA) deixaram a CAB, com o objetivo de fundar uma organização anarquista unificada com atuação nacional.

História

A FARJ foi fundada por participantes de círculos de debate na Universidade Federal Fluminense em 2002, especificamente acerca da questão organizacional do anarquismo e da perspectiva especifista da Federação Anarquista Uruguaia. Em 2003, a organização se estabeleceu oficialmente com a publicação de seu manifesto de fundação, no qual a herança política e ideológica da Federação Operária do Rio de Janeiro - e especificamente da militância de Ideal Peres - eram reclamadas e a criação de uma organização específica anarquista era posta como uma questão central.

A FARJ teve um papel central na fundação do Fórum do Anarquismo Organizado (centro de debates de grupos especifistas brasileiros) em 2002 e, posteriormente, da Coordenação Anarquista Brasileira em 2012. Em

Atuação

Existem três frentes principais a partir das quais a FARJ atua em movimentos sociais:

 A Frente Comunitária, concentrada no bairro de Vila Isabel e envolvida com o Pré-Vestibular Comunitário Solidariedade;
 A Frente de Movimentos Sociais Urbanos (FMSU, antes denominada Frente de Ocupações), organização envolvida em ocupações e na fundação da Frente Internacionalista dos Sem-Teto (FIST) em 2005;
 A Frente de Lutas Camponesas (FLC), antes chamada de Frente Anarquismo e Natureza, envolvida com ativismo agroecológico de uma perspectiva de luta de classes, que atua com frequência em colaboração com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a Comissão Pastoral da Terra (CPT).

A FARJ atua nestas frentes a partir dos conceitos especifistas de Trabalho Social e Inserção Social, a partir dos quais a organização anarquista deve atuar no centro da luta de classes e influenciar de forma não coercitiva a organização de movimentos sociais a partir de uma perspectiva libertária, trabalhando, por exemplo, com o conceito de autogestão.

A federação publica o jornal Libera, que é disponibilizado como PDF em seu site.

Ver também
Especifismo
Federação Anarquista Gaúcha
Federação Anarquista Uruguaia

Ligações Externas 
Arquivos do jornal Libera, publicado pela FARJ

Organizações anarquistas
Anarquismo no Brasil
Anarquismo
Movimentos do Brasil
Especifismo